Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute du 18 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1979
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 1979
Tennis en juin 1979